Па́вел Никола́евич Шу́бин:
 Шубин, Павел Николаевич (1914—1951) — советский поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент.
 Шубин, Павел Николаевич (1914—1983) — советский детский тренер по водному поло. Заслуженный тренер СССР. Тренер олимпийских чемпионов Анатолия Акимова, Александра Долгушина, Александра Кабанова, Николая Мельникова.